В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA San Antonio 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Ілана Клосс і Маріс Крюгер виграли титул, у фіналі перемігши пару Лора Дюпонт і Франсуаза Дюрр 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Ілана Клосс /  Маріс Крюгер (чемпіонки)
 Патрісія Бостром /  Кім Рудделл (1-ше коло)

 Лора Дюпонт /  Франсуаза Дюрр (фінал)
 Бетсі Нагелсен /  Пем Тігуарден (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA San Antonio